Por Wheatstone pode estar à procura de:
 Charles Wheatstone
 Ponte de Wheatstone
 Wheatstone (Nova Zelândia)

Desambiguação